Doug Gillard – amerykański gitarzysta
 Ian Gillard – angielski piłkarz
 Julia Gillard – australijska polityk, od 2007 wicepremier Australii